Hervé Riesen (1971-), animateur et programmateur radio français ;
 Jean Riesen (1920-1987), personnalité politique suisse ;
 Michel Riesen (1979-), joueur professionnel de hockey sur glace suisse ;
 Raoul Riesen (1932-2000), journaliste suisse.
 Stefan Riesen (1973-), triathlète et duathlète suisse.